El nombre Salvador Ruiz puede referirse a:

 Salva Ruiz, futbolista español e internacional sub-20.
 Salvador Ruiz, fisiculturista español.
 Salvador Ruiz de Luna, compositor español.